Le Lys d'or (1910), film de Louis Feuillade et Léonce Perret
Le Lys d'or (1913), film d'André Hugon